Шаурен () — название нескольких населённых пунктов в Германии.

 Шаурен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Кохем-Целль.
 Шаурен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Биркенфельд.